Джей Та́йлер Ча́пмен (; , Брамптон, Онтарио, Канада) — канадский футболист, полузащитник клуба «Данди». Выступал в сборной Канады.

Клубная карьера 
С ноября 2010 года до весны 2012 года Чапмен тренировался в академии ФК «Торонто». В 2012—2014 годах обучался в Университете штата Мичиган, где выступал за университетскую команду в Национальной ассоциации студенческого спорта. Во время перерывов в учёбе играл за любительские клубы — «СК Торонто» из Canadian Soccer League в 2012 году и «Кей Дабл Ю Юнайтед» из Premier Development League в 2013—2014 годах.

15 января 2015 года Чапмен был подписан клубом MLS «Торонто» в качестве . 20 марта его заявили в состав фарм-клуба «Торонто II», выступающего в USL. За вторую команду он дебютировал на следующий день, выйдя в стартовом составе в матче против «Чарлстон Бэттери». 19 апреля забил свой первый гол в USL, поразив ворота «Уайткэпс 2». За основную команду Чапмен впервые сыграл 6 мая в матче Первенства Канады против «Монреаль Импакт», выйдя на замену во втором тайме. Его дебют в MLS состоялся 29 мая в матче против «Сан-Хосе Эртквейкс», в котором он заменил на 84-й минуте Люка Мура. Свой первый гол в MLS забил 22 июля 2017 года в ворота «Колорадо Рэпидз».

13 ноября 2019 года Чапмен был продан в клуб-новичок MLS «Интер Майами» за $100 тыс. в общих распределительных средствах. За «Интер Майами» дебютировал 8 июля 2020 года в матче первого тура Турнира MLS is Back против «Орландо Сити», в котором вышел на замену во втором тайме вместо Льюиса Моргана. По окончании сезона 2021 «Интер Майами» не стал продлевать контракт с Чапменем.

12 января 2022 года Чапмен подписал контракт с клубом Шотландского Премьершипа «Данди». За «» дебютировал 1 февраля в Дерби Данди против «Юнайтед», выйдя на замену перед финальным свистком вместо Дэнни Маллена.

Международная карьера 
В составе юношеской сборной Канады до 17 лет Чапмен принимал участие в юношеских чемпионатах КОНКАКАФ и мира 2011 года.

В октябре 2015 года он был в составе олимпийская сборной Канады, принимавшей участие в квалификационном турнире КОНКАКАФ к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро.

22 января 2017 года Чапмен дебютировал за главную национальную сборную Канады и забил свой первый международный гол в товарищеской игре со сборной Бермудских Островов.

Достижения 
 
  «Торонто»
 Чемпион MLS (обладатель Кубка MLS): 2017
 Победитель регулярного чемпионата MLS: 2017
 Победитель Первенства Канады: 2016, 2017, 2018

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Футболисты Канады
Игроки олимпийской сборной Канады по футболу
Игроки сборной Канады по футболу
Игроки ФК «Торонто II»
Игроки ФК «Торонто»
Игроки ФК «Интер Майами»
Игроки ФК «Данди»